Сан Хосе де ла Монтања има више значења:

 Сан Хосе де ла Монтања (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања, Лос Гатос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања, Тио Мауро (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хосе де ла Монтања (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику